Syndroom kan verwijzen naar:

 Syndroom (ziektebeeld)
 SynDROOM, een televisieprogramma op RTL 4

Zie ook 
 Sindroom, een kunstwerk van Doreen Southwood in Tilburg